Тахта — многозначный термин.

 Тахта — широкий диван без спинки.
 Тахта — прежнее название города Гёроглы, Дашогузский велаят, Туркмения.
 Тахта — город, губернаторство Сохаг, Египет.
 Тахта — село, Ипатовский район, Ставропольский край.
 Тахта — село, Ульчский район, Хабаровский край.
 Тахта — река, приток реки Уфы, Челябинская область.
 Тахта — блюдо Азербайджанской кухни.

См. также
 Тохта (значения)